Mužská dvouhra Delray Beach Open 2017 probíhala ve druhé polovině února 2017. Do singlové soutěže delraybeachského tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl americký tenista Sam Querrey, kterého ve čtvrtfinále vyřadil Argentinec Juan Martín del Potro.

Vítězem se stal třetí nasazený 24letý Američan Jack Sock, jenž nemusel finálový zápas odehrát. Jeho soupeř, kanadská turnajová jednička Milos Raonic, před duelem odstoupila pro natržený hamstring pravé dolní končetiny. V probíhající sezóně si, po lednové triumfu na ASB Classic, připsal druhé turnajové vítězství, které představovalo třetí singlový titul na okruhu ATP Tour.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Delray Beach Open
ATP World Tour 2017